Molekulska formula -{O2}- se može odnositi na:

 Singletni kiseonik
 Triplet kiseonik

 О2 телевизија
 О2 арена у Лондону